Grzegorz VI – papież 1045-1046
 Grzegorz VI – patriarcha Konstantynopola 1835-1840, 1867-1871